hrabstwo Fulton (ang. Fulton County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Fulton (ang. Fulton County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Fulton (ang. Fulton County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Fulton (ang. Fulton County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Fulton (ang. Fulton County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Fulton (ang. Fulton County) w USA, w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Fulton (ang. Fulton County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Fulton (ang. Fulton County) w USA, w stanie Pensylwania